Петко Петков:
 Петков, Петко (1946—2020) — болгарский футболист.
 Петков, Петко (род. 1968) — болгарский футболист и тренер.
 Петков, Петко (род. 1971) — болгарский футболист.
 Петков, Петко (род. 1942) — болгарский шахматный композитор; гроссмейстер (1984) и арбитр (1972) по шахматной композиции.